La Picossa (Capçanes), muntanya del municipi de Capçanes (Priorat)
 La Picossa (Móra d'Ebre), muntanya del municipi de Móra d'Ebre (Ribera d'Ebre)
 La Picossa (Vistabella del Maestrat)